Zagrebačka nogometna zona za sezonu 1990./91. je bila liga šestog ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Pionirski grad" iz Zagreba.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 Hrvatska liga - Sjever 1990./91.
 Regionalna liga Zagreb - Jug 1990./91.

Vanjske poveznice 
 nk-maksimir.hr

Izvori  
 
 

1990-91 zona
Zagreb-zona
1990-91 Zagreb-zona